Općinska liga Vinkovci je predstavljala pretposljednji rang natjecanja, odnosno ligu šestog stupnja nogometnog prvenstva SFRJ u sezoni 1985./86. Sudjelovalo je 14 klubova, a prvenstvo se igralo dvokružno. Prvak općinske lige (Meteor" iz Slakovaca) bi se kvalificirao u Međuopćinsku ligu - Istok, dok bi posljednjeplasirana ekipa ispala u niži rang.

Tablica

Bilješke 
LSK Lipovac je kažnjen oduzimanjem 4 boda

Povezani članci 
 Međuopćinska liga Istok 1985./86. 
 Grupno prvenstvo ONS Vinkovci 1985./86.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Vinkovački list #1700
  

1985-86
1985-86 Vinkovci
Vinkovci